Гаден () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Мёдлинг.  Население составляет 1605 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 24,78 км².

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Райнер Шрам по результатам выборов 2008 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 местный список: 13 мест.
 АНП занимает 4 места.
 СДПА занимает 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии